Filuta může být:
 označení pro člověka chytrého, vychytralého nebo potměšilého, hovorově chytráka, šibala, nebo mazaného člověka

 v populární kultuře
 Filuta (kniha) – román Terryho Pratchetta
 Filuta (Tintin) – pes z komiksové série Tintinova dobrodružství
 Filuta – jeden ze Šmoulů

 filmy
 Filuta (film) – britský televizní film (1996)
 Filuta George – americký animovaný film (1953)
 Filutové – italský film (1959)

Externí odkazy